Turchia
Distretto di Yenişehir – distretto della provincia di Bursa
Distretto di Yenişehir – distretto della provincia di Diyarbakır
Distretto di Yenişehir – distretto della provincia di Mersin